Fronty noszące nazwę Północno-Zachodni:
 Front Północno-Zachodni (rosyjski)
 Front Północno-Zachodni (radziecki)